Межиев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Межиев, Хасан (род. 1992) — латвийский чеченский боец смешанных боевых искусств;
 Межиев, Арби Лечаевич (род. 1993) — российский чеченский футболист, вратарь
 Межиев, Салах Митаевич (род. 1977) — богослов, религиозный деятель и муфтий Чеченской Республики с 2014 года.